Cojedes peut désigner :

Toponymes

État de Cojedes : l'un des 23 États du pays ;
 Cojedes : chef-lieu de la municipalité d'Anzoátegui dans l'État de Cojedes ;
 Cojedes : l'une 2 paroisses civiles de la municipalité d'Anzoátegui dans l'État de Cojedes ;
 Libertad de Cojedes : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Ricaurte dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme